Hongshui bezeichnet:

 Hongshui (Jingtai) (红水镇), Großgemeinde im Kreis Jingtai in der chinesischen Provinz Gansu
 Hongshui (Ledu) (洪水镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Ledu in der chinesischen Provinz Qinghai
 Hongshui (Minle) (洪水镇), Großgemeinde im Kreis Minle in der chinesischen Provinz Gansu
 Hongshui (Qianxi) (洪水镇), Großgemeinde im Kreis Qianxi in der chinesischen Provinz Guizhou
 Hongshui (Wuxiang) (洪水镇), Großgemeinde im Kreis Wuxiang in der chinesischen Provinz Shanxi
 Hongshui (Rongshui) (红水乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Rongshui im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China